

Patronyme
Ryan Theriot (1979-) est un joueur de baseball américain.

Toponyme
Thériot est un endroit désigné du recensement situé dans la paroisse de Terrebonne en Louisiane, aux États-Unis.